Александра Яновна Бриеде (; 25 июля 1901 — 14 ноября 1992) — латвийский, советский скульптор. Народный художник СССР (1972). Лауреатка Государственной премии Латвийской ССР (1970).

Биография 
Александра Бриеде (урождённая Калныня) родилась  года в Либаве (ныне — Лиепая, Латвия).

В 1922 году окончила Лиепайскую государственную гимназию и студию Общества поощрения культуры у К. Е. Миесниека и Л. Либерта, затем мастерскую декоративной скульптуры у Р. Маурса, а в 1931 — мастерскую скульптуры Б. Дзениса и К. Рончевского Латвийской академии художеств.

Принимала участие в выставках с 1929 года.

Среди произведений: жанровые композиции, серия скульптур малой формы. Работала также в монументальной скульптуре.

Член Союза художников Латвийской ССР (с 1944). Член-корреспондент Академии художеств СССР (1958).

Скончалась 14 ноября 1992 года в Риге. Похоронена на 1-м Лесном кладбище.

Семья 
 Муж (с 1945) — Янис Бриедис (1902—1953), скульптор.

Звания и награды 
 Народный художник Латвийской ССР (1955)
 Народный художник СССР (1972)
 Государственная премия Латвийской ССР (1970)
 Орден Ленина (1956)
 Орден Октябрьской Революции (1986)
 Орден «Знак Почёта»»

Творчество 

Наиболее известные работы:
 фигурная композиция — «Девочка» (1936);
 мемориальная скульптура — надгробный памятник органиста Паула Йозууса на Лесном кладбище в Риге (1937);
 композиция — «Мать» (гранит, 1938);
 декоративная скульптура — «Дайна» (1939) установлена в Сигулде (1980);
 композиция — «Юный скульптор» (гипс тонированный,1947);
 композиция — «Физкультурник» (бронза, 1949);
 бюст И. В. Сталина, в соавторстве с Я. Бриедисом (бронза, 1951);
 бюст В. И. Ленина, в соавторстве с Я. Бриедисом (бронза, 1951);
 монумент «И. В. Сталин» для парка Коммунаров, в соавторстве с Я. Бриедисом (1952). Не установлен;
 настольная фигура В. И. Ленина. (гипс тонир., высота 30 см, 1955);
 бюсты В. И. Ленина, были установлены в Риге (Чиекуркалнс, ТЭЦ-1), Юрмале, Илуксте, Саулайне (район Рундале) и Саулкрастах (1960-е);
 композиция — «Дождичек» (1969);
 портрет — «Янис Райнис» (1956);
 памятник П. И. Страдыньшу, (гранит, 1963);
 композиция — «Моя Земля» (бронза, установлена в 1968);
 монументальная скульптура — «Ленин — мечтатель» (гранит, 1969);
 памятная медаль «Бабочка». Создана к «Международному Году Ребёнка» (бронза, 1979);
 мелкая пластика — композиции с фигурками детей для Рижской фарфоро-фаянсовой фабрики.

Примечания

Литература 
 Скульптор А.Я Бриедис. 1950. СССР. Советский художник
 
 
 V. Ziedainis «Aleksandra Briede», — R.: «Latvijas Valsts izdevniecība», 1964, lpp.169.
 G. Kārkliņa «Aleksandra Briede», — R.: «Liesma», 1971, lpp.72
 Г. Карклинь «Александра Бриедис» — Р.: Москва «Изобразительное искусство», 1977, ст. 232.
 Māksla un arhitektūra biogrāfijās. Atb. red. A. Vanaga — Rīga, 2000 — 1. sēj.

Ссылки 
 ООР 

Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Медальеры Латвии
Медальеры СССР
Скульпторы-монументалисты СССР
Скульпторы-монументалисты Латвии
Авторы памятников и мемориалов
Народные художники Латвийской ССР
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Члены Союза художников Латвийской ССР
Персоналии:Лениниана
Выпускники Латвийской академии художеств
Похороненные на Лесном кладбище